Kökény (keresztnév)
 Kökény (növényfaj)
 Kökény (település)